Бе́лые Столбы́ — железнодорожная станция Павелецкого направления Московско-Курского отделения Московской железной дороги. Расположена в микрорайоне Белые Столбы города Домодедово Московской области, до 2005 года — посёлок городского типа Домодедовского района. Код станции — 192802, расстояние до Павелецкого вокзала — 49 км. На станции останавливаются все электропоезда.

Станция появилась в 1899 году, около неё начал развиваться посёлок.

Ссылки 
 Расписание движения
 Справочник железнодорожных станций
 Станция в начале XX века

Примечания 

Домодедово
Станции Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы городского округа Домодедово
Станции 3 класса
Промежуточные станции